Ez a lista a Kevin, a minden6ó című amerikai televíziós sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2017-2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái